Sorel ist der Name folgender Orte:
 Sorel, Gemeinde im Département Somme, Frankreich
 Orvillers-Sorel, Gemeinde im Département de Oise, Frankreich

 Sorel-en-Vimeu, Gemeinde im Département Somme, Frankreich
 Sorel-Moussel, Gemeinde im Département Eure-et-Loir, Frankreich
 Sorel-Tracy, Stadt in der Provinz Québec, Kanada

Sorel ist der Familienname folgender Personen:
 Agnès Sorel (um 1410–1450), Mätresse des französischen Königs Karl VII.
 Albert Sorel (1842–1906), französischer Historiker und Schriftsteller
 Charles Sorel (um 1602–1674), französischer Schriftsteller
 Georges Sorel (1847–1922), französischer Sozialphilosoph
 Guillaume Sorel (* 1966), französischer Comiczeichner
 Gustaaf Sorel (1905–1981), flämischer Maler und Zeichner
 Jean Sorel (* 1934), französischer Schauspieler
 Louise Sorel (* 1940), US-amerikanische Schauspielerin
 Ruth Sorel, Künstlername von Ruth Abramowitsch (1907–1974), deutsche Tänzerin und Choreografin
 Stanislas Sorel (1803–1871), französischer Ingenieur und Physiker
 Sonia Sorel (1921–2004), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Sorrel